El Centro puede referirse a:

 El Centro, periódico chileno de carácter local, editado en la ciudad de Talca.
 El Centro, ciudad capital del condado de Imperial, en el estado de California (Estados Unidos).
 El Centro, cadena de supermercados peruana, iniciada en la ciudad de Chiclayo.
 El Centre, barrio del municipio de Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona (España).
 El Centro, partido político suizo de centroderecha.
 El Centro, barrio de la ciudad de Gijón, Asturias (España).